Ein Kriegerdenkmal im Hofgarten gibt es in mehreren Städten in Deutschland: 

 Kriegerdenkmal im Hofgarten (Coburg)
 Kriegerdenkmal im Hofgarten (Düsseldorf)
 Kriegerdenkmal im Hofgarten (München)